Ендогамија
 Егзогамија
 Међурасни брак
 Међуетнички брак
 Међувјерски брак
 Лаванда брак
 Брачна конверзија
 Метисација
 Брак мешовите оријентације
 Краљевски мјешовити брак
 Транснационални брак

 М(ј)ешовити брак